Gerra (Gambarogno), een plaats in het Zwitserse kanton Ticino, district Locarno, cirkel Gambarogno
 Gerra (Verzasca), een plaats in het Zwitserse kanton Ticino, district Locarno, cirkel Verzasca
 Gerra (geslacht), een vlindergeslacht
 Huize Gerra, een voormalig bisschoppelijk paleis in de Nederlandse plaats Haaren